Arbing ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Arbing im Feld, Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Arbing (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Arbing (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Arbing (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Arbing (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Arbing (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Arbing (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Arbing (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Arbing (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Perg, Oberösterreich
 Arbing (Gemeinde Frankenburg), Ortsteil der Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Arbing (Gemeinde Pennewang), Ortsteil der Gemeinde Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Arling